Die International Lawn Tennis Challenge 1923 war die 18. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Zum ersten Mal wurde der Herausforderer gegen den Titelverteidiger nicht in einer Weltgruppe ermittelt, sondern in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone. Dies wurde einerseits notwendig, um der zunehmenden Anzahl an Teilnehmern gerecht zu werden, und andererseits, um die Logistik zu vereinfachen und den Reiseaufwand zu verringern.

Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzte sich Australien gegen Frankreich klar mit 4:1 durch. Im vom 31. August bis 3. September stattfindenden Finale behielt schließlich jedoch Titelverteidiger USA ebenfalls mit 4:1 klar die Oberhand. Die USA sicherten sich somit den bisher achten Titel und den vierten in Folge.

Teilnehmer 
Insgesamt traten 17 Teams um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger an.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 13 Teams an. Neben den europäischen Teams spielten auch Argentinien und Britisch-Indien in dieser Zone. Für Irland und die Schweiz war es die erste Teilnahme am Bewerb.

Amerikazone 
In der aus vier Mannschaften bestehenden Amerikazone traten neben den nordamerikanischen Teams auch jene aus Australien und Japan an. Hawaii spielte in diesem Jahr seine erste und gleichzeitig auch letzte Begegnung im Davis-Cup.

Das Turnier

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien 4:1 über Frankreich, und zog damit wie bereits im Vorjahr ins Finale gegen den Titelverteidiger USA ein.

Finale

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cup (englisch)

Einzelnachweise 

1923
Tennisturnier 1923